Annville bezeichnet:

 Annville (Kentucky), einen Ort in Kentucky
 Annville (Pennsylvania), einen Ort in Pennsylvania

Siehe auch:
 Anneville
 Annieville